

Patronyme
 Mansour Moalla, (1930- ), est un homme politique et économiste tunisien.
 Ismaïl Moalla, (1990- ), est un joueur tunisien de volley-ball.

Homonymie
Homonymie de patronyme